Die Santo Domingo Open 2018 (offiziell Santo Domingo Open 2018 presented by Milex) waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 13. Oktober 2018 in Santo Domingo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 94 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Santo Domingo